

Musica 
 Changes – gruppo musicale folk statunitense
 The Changes – gruppo musicale rock statunitense
 Changes – album dei The Monkees del 1970
 Changes – singolo di David Bowie del 1972
 Changes – album dei Catapilla del 1972
 Changes – canzone dei Black Sabbath del 1972; reincisa da Ozzy Osbourne e Kelly Osbourne nel 2003
 Changes – album di Etta James del 1980
 Changes – album di Keith Jarrett del 1984
 Changes – raccolta di David Bowie del 1990
 Changes – album di Mike Lindup del 1994
 Changes – album di Roberto Ciotti del 1996
 Changes – singolo postumo di Tupac Shakur del 1998
 Changes – album di Taylor Horn del 2006
 Changes – album di Lisa Miskovsky del 2006
 Changes – album dei Vanilla Sky del 2008
 Changes – singolo di Faul & Wad Ad del 2013
 Changes – singolo di XXXTentacion del 2018
 Changes – album di Justin Bieber del 2020
 Changes – album dei King Gizzard & the Lizard Wizard del 2022
 Changes – singolo della Kalush Orchestra del 2023

Televisione 
The Changes – serie televisiva britannica del 1975
Cambiamenti (Changes) – episodio della prima stagione della serie televisiva 10 cose che odio di te
Cambiamenti (Changes) – episodio della terza stagione della serie televisiva Ally McBeal
Cambiamenti (Changes) – episodio della settima stagione della serie televisiva Dr. House - Medical Division
Cambiamenti (Changes) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Instant Star

Videogiochi 
 Changes – videogioco

Pagine correlate 
Change
Cambiamenti